Mycotrupes — род жуков из подсемейства Geotrupinae, семейства навозники-землерои.

Перечень видов 
 Mycotrupes cartwrighti Olson and Hubbell, 1954
 Mycotrupes gaigei Olson and Hubbell, 1954
 Mycotrupes lethroides (Westwood, 1837)
 Mycotrupes pedester Howden, 1954
 Mycotrupes retusus (LeConte, 1866)

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Mycotrupes LeConte, 1866 

Навозники-землерои
Роды жесткокрылых